André Baur (1904-1943), vice-président de l'Union générale des israélites de France.
 Albert Baur (1835-1906), peintre allemand ;
 Albert Baur (18?-19?), chimiste allemand ;
 Barthélemy Baur (1751-1823), harpiste et compositeur français ;
 Charles Baur (1929-2015), chef d'entreprise et homme politique français ;
 Charles-Alexis Baur (1789-1836), harpiste et compositeur français ;
 Eleonore Baur (1885-1981), haute responsable du Parti national-socialiste des travailleurs allemands
 Ferdinand Christian Baur (1792-1860), théologien allemand ;
 Fredric Baur (1918-2008), chimiste américain ;
 Georg Baur (1859-1898), zoologiste allemand ;
 Goffredo Baur (19?-19?), fondeur italien ;
 Hans Baur (1897-1993), pilote personnel d'Adolf Hitler ;
 Harry Baur (1883-1943), acteur français ;
 Hermann Baur (1894-1980), architecte suisse
 Jean Baur (1719-1773?), harpiste et compositeur français ;
 Johann Martin Baur (1930-2007), astronome allemand ;
 Johann Wilhelm Baur (1607-1642), peintre et graveur allemand ;
 Linhart Baur le Jeune (15?-16?), orfèvre strasbourgeois de la Renaissance ;
 Linhart Baur l'Ancien (15?-16?), orfèvre strasbourgeois de la Renaissance, père du précédent ;
 Marie-Marguerite Baur (1748-1828), harpiste française ;
 Markus Baur (né en 1971), handballeur allemand ;
 Michael Baur (1969-), footballeur autrichien ;
 Nicolaas Baur (1767-1820), peintre néerlandais ;
 Patrick Baur (né en 1965), joueur de tennis allemand ;
 Reimar Johannes Baur (1928-2023), acteur allemand ;
 Ruedi Baur (né en 1956), designer suisse ;
 Wilhelm Baur, ou Baur de Betaz (1883-1964), général allemand.

Voir aussi 

 Famille Baur, famille de musiciens français.

Patronyme germanique
Patronyme allemand